Гадсон (прізвище)

Га́дсон, Ха́дсон; застар. Гудзо́н ():

Гудзон (округ, Нью-Джерсі)
 Гудзон (річка)
 Гудзонова затока
 Гадсон — місто, штат Колорадо
 Гадсон — місто, штат Індіана
 Гадсон — місто, штат Айова
 Гадсон — місто, штат Канзас
 Гадсон — місто, штат Мен
 Гадсон — місто, штат Массачусетс
 Гадсон — місто, штат Мічиган
 Гадсон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Гадсон — місто, штат Нью-Йорк
 Гадсон — місто, штат Північна Кароліна
 Гадсон — місто, штат Огайо
 Гадсон — місто, штат Південна Дакота
 Гадсон — місто, штат Техас
 Гадсон — місто, штат Вісконсин
 Гадсон — місто, штат Вісконсин
 Гадсон — місто, штат Вайомінг
 Гадсон — селище, штат Іллінойс
 Гадсон — переписна місцевість, штат Флорида
 Гадсон — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Гадсон — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Гадсон — переписна місцевість, штат Пенсільванія

Інше 
 5723 Гудзон (5723 Hudson) — астероїд головного поясу, відкритий 6 вересня 1986 року.
 Lockheed Hudson, також A-28/A-29/AT-18 — американський військовий літак далекої дії, як використовувався переважно як легкий бомбардувальник або як літак-розвідник.